El pilum (en plural pila) era una javelina pesant utilitzada per l'exèrcit romà en l'antiguitat. A diferència de les javelines més lleugeres i les llances més pesants, el pilum era una llança llancívola, dissenyada per ser llançada abans del combat cos a cos. Altres pobles de l'antiguitat també utilitzaren armes d'aquest tipus, com els celtes (gaestum) o els ibers (falarica). En general, el pilum va anar patint diverses modificacions al llarg de la història; tot i així, es van mantenir dos models, el pilum pesant i el lleuger.

El pilum mesurava uns dos metres de llarg, estava constituït per un mànec de ferro d'uns 7mm de diàmetre i 60 cm de llarg i a l'extrem hi havia una punta en forma piramidal. Acostumava a pesar entre dos i cinc quilos; en les diferents versions produïdes durant l'Imperi va ser una mica més lleuger. A la vegada s'ha arribat a suggerir que en algunes versions el pilum incorporava una bola de plom per augmentar-ne el poder de penetració però no se n'han trobat mostres arqueològiques.

Els legionaris de la República tardana i de l'inici de l'Imperi solien dur dos pila, sent un més pesat que l'altre. La tàctica estàndard per utilitzar el pilum era en llançaments massius quan l'enemic estava situat a uns 30 metres per tot seguit carregar amb el gladius (l'espasa romana). El pilum també podria ser utilitzat en el combat cos a cos com una llança o bé com una barrera contra els atacs de cavalleria.

El pilum també s'utilitzava en les petites guàrdies per protegir el portador i poder-lo utilitzar com a arma de cos a cos, tot i que no era el més comú.

Referències 

Història militar de l'antiga Roma
Armes d'asta
Armes de projectil